Elsholtz är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz von Elsholtz (1791–1872), tysk skald
 Johann Sigismund Elsholtz (1623–1688), tysk läkare och alkemist 
 Ludwig Elsholtz (1805–1850), tysk målare